

Télévision 
 Shadow Warriors est uné série télévisée japonaise avec Sonny Chiba ;

Jeux vidéo 
 Shadow Warriors est une série de jeux vidéo ;
 Shadow Warrior est un jeu vidéo développé par 3D Realms et édité par GT Interractive en 1997.
Shadow Warrior (franchise)
 Shadow Warrior est le reboot de celui de 1997, édité par Devolver Digital en 2013 .
Shadow Warrior 2 est la suite de Shadow Warrior (jeu vidéo, 2013) développé par Flying Wild Hog et édité par Devolver Digital en 2016.
Shadow Warrior 3 est la suite de Shadow warrior qui sortira courant 2021 développé par Flying Wild Hog et édité par Devolver Digital
 Shadow Warriors est un jeu vidéo développé et édité par Tecmo en 1988 sur borne d'arcade.
 Shadow Warriors est un jeu vidéo de plates-formes/action développé et édité par Tecmo pour la NES fin 1988.